Tia har flera betydelser:

 10 (tal) – det naturliga heltal som följer 9 och föregår 11
 Tiokronorsmynt –  ett guldfärgat svenskt mynt
 Svensk tiokronorssedel – en svensk sedel
 TIA – en mild form av slaganfall (eller stroke), se Transitorisk ischemisk attack
 Tia (djur) – ett släkte av fjärilar
 Tialott – skraplott från Svenska Spel
 Tia Maria – spansk likör

Se även 
 Decima – ett ackord om två toner med tio stegs intervall; det vanliga uttrycket bland jazzmusiker.